Хэ́лпин, реже Ха́лпин () — англизированная форма ирландского отчества Ó hAlpín, означающего «потомок ». Другие английские производные этого отчества, ставшие фамилиями — Хафпенни и . Все эти три фамилии фиксируются письменно именно в таком написании с XVIII века.

Фамилия 
  (род. 1944) — английская коммунистка, внезапно обогатившаяся возвращением картин, принадлежавших её деду.
 Хэлпин, Люк (род. 1947) — американский актёр кино и телевидения, каскадёр, морской координатор.
  (1937—2000) — американо-канадская антрополог.
  (1836—1894) — ирландский морской капитан («Грейт Истерн» как кабелеукладчик).
  (1954—2008) — американский рок-барабанщик (The Who в 1973 г.)
  (род. в 1950-х) — австралийский учёный-информатик.
  (род. 1969) — президент и основатель  и .

См. также 
 Смерть Хэлпина Фрейзера